Berghammer steht für:
 den Schlägel, den Schlaghammer im Bergbau, siehe Schlägel und Eisen

Berghammer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kohout-Berghammer (1930–2017), österreichischer römisch-katholischer Ordenspriester und Abt von Stift Seitenstetten 
 Franz Berghammer (1913–1944), österreichischer Feldhandballspieler
 Fritz Berghammer (* 1991), deutscher Eishockeytorwart
 Jo Berghammer (* 1953), deutscher Fotokünstler und Fotojournalist
 Johann Berghammer (1917–1975), oberösterreichischer Politiker (SPÖ)
 Karin Berghammer (* 1961), österreichische Filmregisseurin und Filmproduzentin
 Ulla Berghammer (1887–1957), deutsche Politikerin